Mähren kan syfta på:

 Mähren – en historisk region i nuvarande östra delen av Tjeckien
 Mähren, Westerwald – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz, Tyskland